Бывшев — фамилия; имеет женскую форму Бывшева.
 Бывшев, Василий Михайлович (1922—1998) — советский и российский шахматист, мастер спорта СССР.

См. также